Krauth steht für:
 Krauth Technology GmbH, deutscher Apparatehersteller

Krauth ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Krauth (1878–1956), deutscher Fotograf, Künstler und Erfinder
 Johann Philipp Krauth (1798–1856), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Karlheinz Krauth (1936–2020), deutscher Bauingenieur
 Peter Krauth (* 1960), deutscher Linksradikaler, siehe Das K.O.M.I.T.E.E.
 Raimund Krauth (1952–2012), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Thomas Krauth (* 1953), deutscher Unternehmer, Kunsthändler und Musicalproduzent

Siehe auch:
 Kraut